L'Amerzone, album de la série Canardo (1985) ;
 L'Amerzone : Le Testament de l'explorateur, jeu vidéo (1999).